Виньянелло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Витербо.

Население составляет 4705 человек (на 2001 г.), плотность населения составляет 229,18 чел./км². Занимает площадь 20,53 км². Почтовый индекс — 01039. Телефонный код — 0761.

Покровителями населённого пункта считаются  священномученик Власий Севастийский, празднование 3 февраля, и святая Гиацинта.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта